Диего Вале́ри: Диего Валери (1887—1976) — итальянский поэт и переводчик.
 Диего Эрнан Валери (род. 1986) — аргентинский футболист.